Port lotniczy El Alto
 Liga Portuguesa de Basquetebol
 Liga Profesional de Baloncesto (Wenezuela)